

Куйтун — місто-повіт в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.

Куйтун — село в Бурятії
 Куйтун — селище в Забайкальському краї
 Куйтун — селище в Іркутській області